Чэнь Син или Чань Син (соотв. севернокитайское и кантонское произношения имени; ; род. 29 сентября 1936, Сингапур — 4 сентября 2019 года, Джакарта, Индонезия) — актёр, чья кинокарьера сложилась в гонконгской киноиндустрии.

Биография 
Чэнь Син родился в 1936 году. В четырёхлетнем возрасте он переезжает в Хайнань вместе со своими родителями. Получил образование в посёлке Вэнь Чан. В старших классах учился в первой средней школе города Хайкоу. Позже поступил в университет, а затем, в 1958 году переехал в Гонконг, где работал на студии Shaw Brothers с 1969 по 1972 год. Снявшись в нескольких фильмах и исполнив в них небольшие роли, покинул студию в 1972 году. После чего он получает первую главную роль в фильме «Кровавые кулаки» (1972). Фильм стал хитом, после чего актёр стал получать главные роли, как на больших киностудиях, так и на независимых. В тот период, он также пополнял свой доход, работая инструктором по физической подготовке и боевым искусствам в тюремной системе Гонконга.

Также как актёров Бай Ин и , Чэня отметили как приглашённого на однотипные роли злодея с начала его карьеры. Его юго-восточные азиатские черты лица, усы и сила выделили его среди других актёров, одобренных крупными киностудиями Гонконга. Ему давали роли тайных агентов, борющихся с бандитами в фильме «Крутой парень» (1972), или с японскими диверсантами («Невидимый кулак» (1972), «Ветер ярости» (1973)).

С конца 1970-х по начало 1980-х, кроме Гонконга снялся в ряде малобюджетных фильмов на Тайване. В 1982 году засветился в фильме Джона Ву «Разноцветная Лам Ачань», исполнив в нём небольшую роль.

В начале 1990-х годов, незадолго до конца статуса Гонконга как британской колонии, Чэнь решил покинуть гонконгское кино. Женившись в 1996 году, переехал со своей женой и малолетним сыном сначала в Индонезию, а затем в Ванкувер, где и живёт по сей день.

Кинокарьера 
За свою карьеру Чэнь Син снялся в более чем 140 кинофильмах и двух телесериалах.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Чэнь Син  на 

Умершие в Джакарте